Northfield (Illinois)
Northfield (Kentucky)
Northfield (Minnesota)
Northfield (Nova Jérsei)
Northfield (Ohio)

Desambiguações de topônimos